Junak M07 – polski motocykl
 Schwarzlose MG M.07 – austriacki ciężki karabin maszynowy
 Droga magistralna M07 (Ukraina)